Пайне — город в Германии.
 Пайне — район в Германии.
 Пайне — город и коммуна в Чили.

Составные названия